Соревнования по боксу в рамках II летней Спартакиады народов СССР проходили с 9 по 15 августа 1959 года в Москве. Этот турнир также имел статус 25-го чемпионата СССР по боксу.

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 25.Soviet Union National Championships - Moscow - August 9-15 1959 (2nd Spartakyada)

2
Соревнования по боксу в Москве
1959 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1959 году